

Межвін — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Межвін — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Межвін — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства